Kozly kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Kozly (okres Česká  Lípa)
 Kozly (okres Louny)